Гнездино — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнездино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Гнездино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Гнездино — деревня в Ленинском районе Тульской области.